Агалліс (*д/н — бл. 430) — цар Боспору у 421—430 роках.

Життєпис 
Ймовірно, був готом або сином готського королевича чи короля та боспорської царівни (аристократки). Про це свідчить його ім'я. Спирався на військовий, політичний та церковний вплив готів. Є гіпотеза, що був співправителем царя Тейрана II. У 421 році після смерті останнього (або самі готи повалили боспорського царя) Агалліс стає новим царем Боспору, що засвідчило вплив готів в цій області Криму.

У 430 році помер або Галліса було усунено проримською або традиційно боспорською знаттю. Після нього став царем Рескупорід IX, який можливо був сином або іншим родичем Агалліса. Згідно іншої версії — представником заколотників, прийнявши популярне ім'я серед царів династії Тиберіїв Юліїв.

Джерела 
 Болгов Н. Н. О характере отношений Боспора с гуннами в IV—VI вв. // Боспор и античный мир. — Н. Новгород, 1997. — С. 21—29 
 Болгов Н. Н. Позднеантичное государство на Боспоре: угасание или расцвет? // Боспорское царство как историко-культурный феномен. — СПб., 1998. — С. 18—24 
 Виноградов Ю. Г. Позднеантичный Боспор и ранняя Византия // ВДИ. — 1998. –№ 1. — С. 234—238. 
 Казанский М. М. Готы на Боспоре Киммерийском // Сто лет черняховской культуре. — К., 1999. — С. 277—297. 

Боспорські царі